Reitzing heißen folgende geographische Objekte:

 Reitzing (Gemeinde Ober-Grafendorf), Ortschaft von Ober-Grafendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Reitzing (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg